Shishkin es un apellido de origen ruso. Puede hacer referencia a:

Iván Shishkin, pintor ruso (1832-1898)
Mijaíl Shishkin, escritor ruso (n.1961)
Roman Shishkin, futbolista ruso (n.1987)